Sarre  o Saar , riu que passa per la Lorena i pels estats alemanys del Saarland i de la Renània-Palatinat
 Sarre  o Saarland , estat federat alemany 
 Sarre (protectorat), protectorat sota tutela de França entre 1947 i 1956 
 Sarre (Societat de Nacions), territori administrat per la Societat de Nacions entre 1920 i 1935 com a aplicació del tractat de Versalles 
 Sarre (Vall d'Aosta), municipi italià a la Vall d'Aosta 
 Sarre-Union, municipi francès al cantó de Sarre-Union 
 cantó de Sarre-Union, divisió administrativa francesa al departament del Baix Rin i a la regió d'Alsàcia.